Gašper Bartol (ur. 27 września 1991) – słoweński skoczek narciarski i trener, reprezentant klubu SSK Sam Ihan. Uczestnik zimowej uniwersjady (2013). Medalista mistrzostw kraju.

Jego młodszy brat Tilen, również jest skoczkiem narciarskim.

Przebieg kariery 
W styczniu 2008 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 19. i 13. miejsce w Eisenerz. We wrześniu 2011 po raz pierwszy wystartował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, kończąc zawody w Klingenthal na 50. i 61. pozycji. 14 marca 2012 podczas treningu przedskoczków przed zawodami Pucharu Świata na Letalnicy w Planicy ustanowił swój rekord życiowy – 201,0 m. W styczniu 2013 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, plasując się na 24. i 13. pozycji zawodów w Sapporo. 23 lutego 2013 po raz pierwszy stanął na podium zawodów cyklu FIS Cup, zajmując 3. miejsce w Kranju.

W grudniu 2013 wystartował na zimowej uniwersjadzie w Predazzo, na której zajął 17. lokatę na skoczni normalnej, 11. na skoczni dużej oraz 5. miejsce w rywalizacji drużynowej. 28 lutego 2014 zajął 2. miejsce w konkursie FIS Cupu w Zakopanem. W międzynarodowych zawodach rangi FIS po raz ostatni startował w marcu 2016, zajmując 5. i 20. miejsce w konkursach FIS Cupu w Harrachovie.

W sezonie 2018/2019 pełnił funkcje trenera reprezentacji Kanady w kombinacji norweskiej.

Zdobywał medale mistrzostw Słowenii w zawodach drużynowych – srebrny w marcu 2014, we wrześniu 2014, w marcu 2015 i dwukrotnie w październiku 2015 oraz brązowy w październiku 2013.

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Bartola na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991